Fontanela ima više značenja:
 Fontanela
 Fontanela (Breša)
 Fontanela (Kozenca)
 Fontanela (Firenca)
 Fontanela (Frozinone)
 Fontanela (Leko)
 Fontanela (Ređo Emilija)